Beauvoir (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Beauvoir (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Beauvoir (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Beauvoir (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia